Flikflak (gymnastiek), een acrobatisch element;
Flik-Flak (sportclub), een sportclub in de Brabantse hoofdstad 's-Hertogenbosch.